«Adoro te devote» (Вклоняюся Тобі скрушно) — латинський євхаристичний гімн ХІІІ століття. Авторство традиційно приписується Томі Аквінському (за переказом, він написав його 1264 року на прохання папи Урбана IV напередодні урочистостей Святих Дарів; однак, перші письмові джерела, що підтверджують авторство Томи, датуються на пів століття пізніше від часу смерті самого Томи). Включений до тексту Missale Romanum  папи Пія V, опублікованого 14 липня 1570 року. Цитується в Катехізисі Католицької Церкви. Співається під час літургії та поклоніння Святим Дарам. Також — ри́тм (), молитва святого Томи ().

Текст

Примітки

Джерела 
 Henry, Hugh. Adoro Te Devote  // The Catholic Encyclopedia. Vol. 1. New York: Robert Appleton Company, 1907.

Посилання 

 
 Катехизм Католицької Церкви
 Catholic Encyclopedia 

Гімни
Католицизм
Християнська молитва
Латинська література